Любосла́в Младенов Пе́нев (; род. 31 августа 1966, Толбухин) — болгарский футболист и тренер.

Карьера

Клубы 
Пенев — воспитанник софийского ЦСКА. Дебютировал за клуб в 18 лет. В то время в ЦСКА собралась целая плеяда молодых футболистов, с именами которых были связаны успехи сборной Болгарии в 90-х, — Трифон Иванов, Эмил Костадинов и Христо Стоичков, в будущем признанный лучшим болгарским футболистом. С таким составом софийцы практически не имели себе равных ни в национальном чемпионате (1987, 1989), ни в Кубке Болгарии (1987, 1988, 1989). В 1988 году Пенев был признан футболистом года в Болгарии.

В 1989 году Пенев поменял болгарский чемпионат на испанский, перейдя в «Валенсию». За «летучих мышей» он провёл 226 матчей, в которых забил 101 мяч. После «Валенсии» Пенев играл за «Атлетико Мадрид», в составе которого стал чемпионом Испании, затем за «Компостелу» и «Сельту». С 1999 по 2001 был президентом софийского ЦСКА, а в 2001 году решил вернуться в футбол и провёл за ЦСКА один сезон. В начале 2002 года после разногласий с тренером он покинул софийский клуб и отправился доигрывать в пловдивский «Локомотив». Всего за свою карьеру Пенев сыграл 487 матчей, в которых забил 257 голов.

Сборная 
Пенев выступал за сборную Болгарии с 1987 по 1998 год. В её составе играл на Евро-1996 и чемпионате мира 1998. Чемпионат мира 1994, удачный для болгар, Пенев пропустил из-за травмы.

Именно Пенев в матче 17 ноября 1993 года против сборной Франции на последней минуте отдал голевой пас на Эмила Костадинова, который забил второй гол и принёс команде победу над Францией 2:1 вместе с путёвкой на чемпионат мира 1994 года. Костадинов и Пенев въехали во Францию нелегально, без необходимых для этого виз, причём им помогли игравшие во французском клубе «Мюлуз» Борислав Михайлов и Георгий Георгиев. Михайлов провёз обоих игроков в своей машине через пропускной пункт на французско-немецкой границе, который почти не охранялся.

Тренерская 
5 марта 2009 года сменил своего дядю Димитра Пенева на посту главного тренера софийского ЦСКА. Под руководством Любослава болгарский клуб сумел выйти в групповой этап Лиги Европы, но клуб вылетел сразу же, и Пенев был отправлен в отставку. Следует заметить, что до момента ухода Пенев уже подавал заявление об отставке, однако она не была принята.

Вскоре Пенев вернулся к работе, возглавив «Литекс». Уже в первом сезоне Любослав привёл команду к победе в чемпионате страны. Благодаря показанным результатам Пенев получил назначение в сборную Болгарии. Несмотря на неудачу в отборе к чемпионату мира 2014, контракт с тренером был продлён ещё на 2 года.

6 июня 2014 года Пенев, не прекращая работу в сборной, принял пловдивский клуб «Ботев», заявляя, что совмещение постов не повредит его работе в национальной команде. 20 ноября 2014 Пенев был уволен с поста главного тренера сборной Болгарии, поскольку в отборочном цикле чемпионата Европы — 2016 болгары набрали лишь четыре очка в четырёх матчах и занимали четвёртое место в группе H.

29 апреля 2015 года вернулся в софийский ЦСКА в роли нового главного тренера.

17 июля 2017 года возглавил резервную команду «Валенсии», заключив контракт на один год.

Достижения 
Командные

 Чемпион Болгарии: 1986/87, 1988/89
 Обладатель Кубка Болгарии: 1987, 1988, 1989
 Чемпион Испании: 1995/96
 Обладатель Кубка Испании: 1995/96

Личные

 Футболист года в Болгарии: 1988

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте Sports.ru
 

Футболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по футболу
Игроки ФК ЦСКА София
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Компостела»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Локомотив» Пловдив
Футбольные тренеры Болгарии
Тренеры ФК ЦСКА София
Тренеры ФК «Литекс»
Тренеры сборной Болгарии по футболу
Тренеры ФК «Ботев» Пловдив
Тренеры ФК «Валенсия Месталья»
Тренеры ФК «Царско село»